Africanista pode referir-se a: 
 Africanista (Espanha), pessoas que incentivaram um forte envolvimento do Reino da Espanha na África Colonial
 Um especialista em Estudos da África ou Estudos Africanos, African Studies em Inglês
 Pan-africanismo, visa incentivar a solidariedade entre as pessoas de ascendência africana
Uma vertente do Nacionalismo africano durante a luta contra o Apartheid na África do Sul, especialmente relacionadas com o Congresso Pan-Africanista de Azania
 Uma teoria literária desenvolvida pelo autor e crítico Toni Morrison em seu livro Playing in the Dark

Desambiguação

África